Atherton kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Atherton (ö),

Australien 

 Atherton, Queensland, ort, Tablelands, 
 Atherton Plateau – ett högland i Queensland

Storbritannien 

 Atherton, Greater Manchester, England, Borough of Wigan,

Sydafrika 

 Atherton (kulle), Norra Kapprovinsen, Pixley ka Seme District Municipality,

USA 

 Atherton, Kalifornien, ort, San Mateo County,